L'Œil pleurant, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D9.

Il représente un œil humain pleurant. Il est translitéré rmj. A ne pas confondre avec :

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Représentation des hommes
Œil